Соревнования по бадминтону на Европейских играх проходили с 24 по 30 июня 2019 года в Минске, в СРК «Falcon club». Было разыграно 5 комплектов наград: в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов.

Календарь

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Примечания 
 

Соревнования на Европейских играх 2019
Бадминтон на Европейских играх